Stachowitz ist der Familienname von

 Diana Stachowitz (* 1963), deutsche Politikerin
 Édouard Stachowitz („Stako“) (1934–2008), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Stachowicz